Geografie
Clyde (Californië)
Clyde (Kansas)
Clyde (Missouri)
Clyde (North Carolina)
Clyde (Ohio)
Clyde (rivier), een Schotse rivier die door Glasgow stroomt
Clyde (Schotland), een plaats in Schotland
Clyde (Suriname), een plaats in het district Coronie in Suriname
Clyde (Texas)
Clyde Hill, Washington
Clyde Park, Montana

Overige
Clyde (schip, 1894), een Brits zeilschip
Clyde (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Clyde (voornaam), een jongensnaam
Clyde Donovan, een personage uit de animatieserie South Park
Clyde FC, een Schotse voetbalclub